Ditangifibula är ett släkte av svampar. Ditangifibula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ditangifibula